Niemcy:
 Schlier – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg

Osoby:
 Heinrich Schlier – niemiecki teolog
 Paula Schlier – niemiecka pisarka